Рьё (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рьё, Андре (род. 1949) — нидерландский дирижёр и скрипач.
 Рьё, Жан II де (ок. 1342—1417) — рыцарь и полководец из знатной бретонской семьи; участник Столетней войны.
 Рьё, Пьер де (1389—1439) — полководец из знатной бретонской семьи, маршал Франции. См. также 
 Риё